Шарджа:
 Шарджа — емірат в ОАЕ
 Шарджа — місто в ОАЕ
 Шарджа — багатофункціональний стадіон у Шарджі
 Шарджа — еміратський футбольний клуб з однойменного міста
 Шарджа — аеропорт в Шарджі, ОАЕ.